Купа може да се односи на:
Купа (геометрија), као геометријско тело
Купа (река), реку која протиче кроз Хрватску и Словенију
Купа (Боршод-Абауј-Земплен), место у Мађарској